

Новий Мир — село, Комсомольський район, Хабаровський край
 Новий Мир — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Новий Мир — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Новий Мир — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Новий Мир — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Новий Мир — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Новий Мир — селище, Юргамиський район, Курганська область

Новий Мир — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новий Мир — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Новий Мир — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новий Мир — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Новий Мир — село, Одеська область, Подільський район
 Новий Мир — село, Сумська область, Буринський район
 Новий Мир — село, Харківська область, Борівський район
 Новий Мир — село, Херсонська область, Генічеський район

 Новий Мир — колишнє село Поліського району Київської області, зняте з обліку рішенням Київської обласної ради від 12 травня 1999 року
 Новий Мир — колишнє село Роздільнянського району Одеської області, приєднано до села Покровка